Иоганнес Штурм (1507—1589) — немецкий гуманист и педагог.

Биография 
Учился в Люттихе; был преподавателем классических языков в Париже. По приглашению Жакоба Штурма стал ом новой  (1538) в Страсбурге, получившей под его руководством европейскую славу. Его школьная система, построенная по идеям Меланхтона, послужила образцом для многих школ в XVI и XVII в. и имела влияние также на ratio studiorum иезуитских школ.

В 1582 г. он, как усердный кальвинист, вмешался в спор с лютеранами по поводу формулы согласия и лишился своей должности в Страсбурге.

Примечания

Литература 
 Simona Negruzzo, L’Alsace et Jean Sturm. Réforme et modèles pédagogiques au XVIe siècle, in Protestantisme et éducation dans la France moderne, Lyon, Édité par l’équipe Religions, Sociétés Et Acculturation (RESEA) du Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA, UMR 5190), 2014, pp. 53-72.

Ссылки 
 А. И. Пискунов. Иоганнес Штурм (Sturm). Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. /Гл. ред. В. В. Давыдов. — М.: «Большая Российская энциклопедия», Т. 2, 1999, с. 596.

Немецкие гуманисты